Филиберт I (на италиански: Filiberto I di Savoia; 17 август 1465, Шамбери – 22 септември 1482, Лион) – 4-ти херцог на Савоя, принц на Пиемонт от 1472 до 1482; по прозвище Ловец.

Той е най-големият син на Амадей IX Савойски (1435–1472) и съпругата му Йоланда Валоа (1434–1478), дъщеря на крал Шарл VII от Франция и Мари д`Анжу. Майка му е сестра на Луи XI, крал на Франция (упр. 1461–1483).

Филиберт е на седем години, когато умира неговият баща, а майка му става регентка.

В хода Бургундските войни на нея ѝ се налага да лавира между алиансите на Франция или Швейцария. След смъртта на майка си през 1478 год. обкръжението на младия херцог се опитва да го подмами всеки на своя страна, за да получи властта. Накрая неговият чичо Филип II получава неговото доверие.

Филиберт умира при неизяснени причини след поредния лов.

Източници 
 Lou is Charles Dezobry et Théodore Bachelet, Dictionnaire de Biographie et d’Histoire, Paris, 1863
 Heribert Müller: Amadeus VIII., Hzg. v. Savoyen. Walter Kasper: Lexikon für Theologie und Kirche (LThK). 3. Auflage. Band 1, Herder, Freiburg im Breisgau 1993.

Савойска династия
Херцози на Савоя